Скаличка може бити:

 Скаличка (Преров), насељено мјесто у округу Преров, Оломоуцки крај, Чешка Република
 Скаличка (Брно-околина), насељено мјесто у округу Брно-околина, Јужноморавски крај, Чешка Република